Jezuitská zahrada je ve všeobecnosti zahrada ve vlastnictví  jezuitského řádu, tradičně se tak však dosud nazývají i mnohé zahrady, které po zrušení jezuitského řádu (1773) nebo později přešly do jiného vlastnictví a byly přebudovány například na městské parky. Kromě estetické funkce sloužila vždy i k hospodářským účelům. Jezuité díky svému celosvětovému dosahu, vzdělání a dostatku finančních prostředků patřili k průkopníkům nových zahradních trendů a přinášeli do svých zahrad nové druhy a odrůdy rostlin, stromů a živočichů, které se díky tomu šířili i mezi širší veřejnost v rámci jednotlivých teritorií.

Jezuitské zahrady ve světě 
Mezi světově nejznámější zahrady, které lze dnes nalézt pod názvem Jesuit Garden, patří například jezuitské zahrady v Bejrútu či v Pekingu.

Jezuitské zahrady v Česku
Mezi historicky doložené a alespoň částečně dochované nebo obnovené jezuitské zahrady v Česku patří:
 Jezuitská zahrada (Brno) – dnešní městský park
 Jezuitská zahrada (Český Krumlov) – dnešní městský park
 Jezuitská zahrada (Klatovy) – dnešní Sady Pod Valy
 Jezuitská zahrada (Kutná Hora) – dnešní nový městský park
 Jezuitská zahrada (Praha) – dnešní zahrada úřadu vlády České republiky
 Jezuitská zahrada (Uherské Hradiště) – dnešní park u obchodní akademie

Externí odkazy 
 

Typy zahrad